Jonathan González (bokser) (1989), een Puerto Ricaans bokser
 Jonathan González (voetballer, 1995), een Ecuadoraans voetballer
 Jonathan González (voetballer, 1999), een Mexicaans-Amerikaans voetballer